baja – islamska przysięga wierności składana kalifowi przez muzułmanów
 baja – tkanina
 Baja – miasto na Węgrzech
 Baja – lud afrykański
 Baja – japońskie przedsiębiorstwo
 Międzynarodowy Puchar Rajdów Terenowych Baja